Ez a cikk a NOS4A2 epizódjainak listáját tartalmazza.

A sorozat 2019. június 2-án indult az AMC televíziós csatornán az Amerikai Egyesült Államokban. A csatorna 2020-ban elkaszálta a sorozatot, a második évaddal végleg befejezödött. Magyarországon az AMC kezdte vetíteni 2019. június 3-án.

Évadáttekintés

Első évad (2019)

Második évad (2020)

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái